Марија I Португалска (Лисабон, 17. децембар 1734 - Рио де Жанеиро, 20. март 1816) је била краљица Португалије из династије Браганса. Била је кћерка Жозеа I и Маријане Викторије од Шпаније.

Породично стабло 

Рођени 1734.
Умрли 1816.
Династија Браганса